Andreu Bosch puede referirse a:

 Andreu Bosch Girona: futbolista del FC Barcelona en los años 1920.
 Andreu Bosch Pujol (1931-2004): hijo del anterior. Futbolista internacional del FC Barcelona en los años 1950.